Сікама (Міяґі)
 Сікама (Хімедзі)